Радухово — название населённых пунктов в России:

 Радухово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Радухово — деревня в Осташковском районе Тверской области.